Antoni Benedykt Lubomirski – miecznik wielki koronny, generał, marszałek Sejmu
 Antoni Lubomirski – kasztelan i wojewoda krakowski